Дижон 4-й кантон () — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент кантона — Кот-д’Ор. Входит в состав округа Дижон. Население кантона на 2006 год составляло 17 070 человек.

Код INSEE кантона — 2112. Всего в кантон Дижон 4-й кантон входят 2 коммуны, из них главной коммуной является Дижон 4-й кантон.

Коммуны кантона 

 Дижон 4-й кантон — население 9 298 чел.
 Шенов — население 14.921 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Кот-д’Ор